Crimen – powieść historyczna Józefa Hena
 Crimen – serial telewizyjny (1988) w reżyserii Laco Adamika na podstawie powieści Józefa Hena

Zobacz też 
 Nullum crimen sine lege.